Salt Spring Air (известная также, как Saltspring Air) — частная канадская авиакомпания местного значения со штаб-квартирой на острове Солтспринг-Айленд (Британская Колумбия), эксплуатирующая воздушный флот, состоящий только из гидросамолётов.

Компания осуществляет регулярные, чартерные пассажирские и грузовые перевозки между островами Солтспринг-Айленд и Ванкувер, а также туристические экскурсии из города Ганг. Salt Spring Air является одной из четырёх авиакомпаний Канады (другими перевозчиками являются компании West Coast Air, Harbour Air и Seair Seaplanes), работающих из Гидроаэропорта Ванкувер-Харбор и Международного гидроаэропорта Ванкувер.



История 
Авиакомпания Salt Spring Air была основана в июне 2003 года бизнесменом из Британской Колумбии Сент-Клером Макколом. Первоначально компанией выполнялись местные рейсы по разовым заказам на одном гидросамолёте Cessna 185, рассчитанном на четверых пассажиров. В 2004 году в парк перевозчика поступил один гидросамолёт de Havilland Canada DHC-2 Beaver и в течение года ещё два лайнера, в результате чего воздушный флот Salt Spring Air вырос до четырёх гидросамолётов.

Компания выполняет шесть регулярных рейсов в день с острова Солтспринг-Айленд в Ванкувер, а также множество других регулярных и чартерных рейсов местного значения.

Маршрутная сеть 

По состоянию на март 2008 года авиакомпания Salt Spring Air выполняла регулярные рейсы по следующим пунктам назначения:
 Ганг, Солтспринг-Айленд — Гидроаэропорт Ганг
 Мэйпл-Бей
 Патрисиа-Бей — Гидроаэропорт Виктория
 Ванкувер — Международный гидроаэропорт Ванкувер

Основные чартерные направления полётов включают в себя:
 Гальяно-Айленд
 Мэйн-Айленд
 Пендер-Айленд
 Норт-Пендер-Айленд (Порт-Вашингтон)
 Саут-Пендер-Айленд (Гидроаэропорт Бедуэл)
 Тетис-Айленд (Телеграф-Харбор)
 Ванкувер — Гидроаэропорт Ванкувер-Харбор

Флот 
В настоящее время авиакомпания Salt Spring Air эксплуатирует воздушный флот из четырёх гидросамолётов de Havilland Canada DHC-2 Beaver.

Примечания

Ссылки 
 Official site: Salt Spring Air
 Official site: Salt Spring Air main site
 Sep 21, 2006 11:00 ET VancouverTV.tv Launches Daily «What’s Going On» as the Next Phase of Its Online Television «For example, Salt Spring Air flew us to Ganges, worked with the community and helped produce a fantastic experience of a great destination.»
 Salt Spring Air’s dock shelter is a wheelhouse The little shelter on the dock is a replica of the wheelhouse of the MV «Cy Peck» — built in 1922 and served as a ferry to the Gulf Islands from 1930 to 1966.
 Santa’s airline Salt Spring Air take Santa around the Gulf Islands.
 The most famous bush plane some say in the world, Salt Spring Air operate three from the Ganges base.

Авиакомпании Канады